

Pessoas
Mildred Harris

Localidades
Mildred (Kansas)
Mildred (Texas)

Outros
George and Mildred
878 Mildred

Desambiguação